Stup je lahko:
Stup je lahko:
 Stup 1 (Bosna in Hercegovina)
 Stup 2 (Bosna in Hercegovina)
 Stup (Srbija)